Trash může být:

 Trash (film) – film Paula Morrisseye z roku 1970
 Trash (album) – album Alice Coopera z roku 1989
 Trash (počítačová hra) – počítačová hra z roku 2005
 Trash (album, The Stalin) – album skupiny  THE STALIN z roku 1981